Крушово () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Карнобат. Находится примерно в 32 км к северу от центра города Карнобат и примерно в 55 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 124 человека, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области